Grenzübertritt steht für das Übertreten:

 eines Grenzübergangs
 einer grünen Grenze
 einer blauen Grenze

Siehe auch
 Grenzübertrittsbescheinigung
 Grenzkontrolle
 Illegale Einreise